Марлтон има више значења:
 Марлтон (Њу Џерзи)
 Марлтон (Мериленд)